Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2011 war die 7. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 22. Februar bis zum 1. März des Jahres in der tschechischen Hauptstadt Prag statt. Gespielt wurde in der Curling Aréna Praha Roztyly. Im Finale besiegten die kanadischen Titelverteidiger die Mannschaft aus Schottland mit 7:3.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Qualifikation 
 Gastgeber
 
 Die sieben Bestplatzierten der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2009 (ohne Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
 
 Die beiden Erstplatzierten aus dem Qualifikationsturnier 2010 in Lohja, Finnland.

Teilnehmer

Tabelle der Round Robin 
Die ungeschlagenen Kanadier sowie Norwegen, Russland und Schottland qualifizierten sich für die Play-offs. Über die Platzierungen von 8 bis 10, Platz 9 und 10 bedeuteten den Abstieg aus der Weltmeisterschaftsgruppe, mussten wegen Punktgleichheit Tie-Breaker-Spiele entscheiden.

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 Dienstag, 22. Februar 2011 09:30

Runde 2 
 Dienstag, 22. Februar 2011 14:30

Runde 3 
 Mittwoch, 23. Februar 2011 09:30

Runde 4 
 Mittwoch, 23. Februar 2011 14:30

Runde 5 
 Donnerstag, 24. Februar 2011 09:30

Runde 6 
 Donnerstag, 24. Februar 2011 14:30

Runde 7 
 Freitag, 25. Februar 2011 09:30

Runde 8 
 Freitag, 25. Februar 2011 14:30

Runde 9 
 Samstag, 26. Februar 2011 09:30

Runde 10 
 Samstag, 26. Februar 2011 14:30

Runde 11 
 Sonntag, 27. Februar 2011 09:30

Runde 12 
 Sonntag, 27. Februar 2011 14:30

Tie-Breaker 
 Montag, 28. Februar 2011 09:30

Play-off 
Die Play-offs wurden im Page-Playoff-System ausgetragen.

Erster gegen Zweiter 
 Montag, 28. Februar 2011 14:30

Dritter gegen Vierter 
 Montag, 28. Februar 2011 14:30

Halbfinale 
 Dienstag, 1. März 2011 09:30

Spiel um Bronzemedaille 
 Dienstag, 1. März 2011 14:30

Finale 
 Dienstag, 1. März 2011 14:30

Endstand

Weblinks 
 results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2011
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Prag
Behindertensport (Tschechien)
Curling (Tschechien)